Search and Destroy (procurar e destruir, em inglês), pode significar:
Uma técnica militar
Uma canção do The Stooges, no disco Raw Power
Uma canção do 30 Seconds to Mars, no disco This Is War
Spybot - Search & Destroy
Search and Destroy (filme)